Carven bezeichnet:
 die Tätigkeit des Carving
 ein 1945 in Paris von Carmen de Tommasso gegründetes Modeunternehmen

Carven ist der Familienname von
 Mircha Carven (* 1950), rumänischer Schauspieler
 Marie-Louise Carven (1909–2015), französische Modedesignerin

Siehe auch
 Ursula Karven